Балтачевское сельское поселение:
 Балтачевское сельское поселение — в Азнакаевском районе Татарстана
 Балтачевское сельское поселение — в Камско-Устьинском районе Татарстана